Tursunow ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Igorewitsch Tursunow (* 1982), russischer Tennisspieler
 Sanjar Tursunov (* 1986), usbekischer Fußballspieler